Виргинские острова — многозначный термин 
 Виргинские острова — архипелаг в Карибском море в составе Малых Антильских островов
 Американские Виргинские Острова — владение США на части архипелага Виргинских островов
 Британские Виргинские Острова или  Виргинские Острова — владение Великобритании на части архипелага Виргинских островов
 Виргинские острова или Верджин-Айлендс — национальный парк США на территории Американских Виргинских Островов
 Испанские Виргинские острова — острова на части архипелага Виргинских островов в составе Пуэрто-Рико